No confondre amb Reventós, cognom similar.

El nom de Raventós pot fer referència a:

 Família Raventós propietària dels cellers Codorniu, Raimat i l'operador privat postal Unipost.
 Daniel Raventós (1958) economista català i professor a la Universitat de Barcelona.
 Manuel Raventós (1862-1930) polític i empresari català.
 Salvador Raventós (1864-1927) polític i advocat català.
 Jordi Raventós (1996) Emprenedor, expert en màrqueting i propietari del vi blanc Crowd Wine Penedès.
Vi
Cava
Cellers de Catalunya